Benington – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Benington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)